Lomy, auch Łomy, bezeichnet Orte in Tschechien und Polen:

in Tschechien:
Lomy, Gemeinde im Okres Třebíč, Tschechien
Lomy, Ortsteil von Člunek, Okres Jindřichův Hradec, Tschechien, siehe Lomy (Člunek)
Lomy, Ortsteil von Kokašice, Okres Tachov, Tschechien
Lomy, Ortsteil von Osečnice, Okres Rychnov nad Kněžnou, Tschechien
Lomy, Ortslage von Snědovice, Okres Litoměřice, Tschechien
Lomy, Ortslage von Supíkovice, Okres Jeseník, Tschechien
Lomy, Ortslage von Staňkov u Třeboně, Okres Jindřichův Hradec, Tschechien

in Polen:
 Łomy (Gubin), Ortsteil der Landgemeinde Gubin, Powiat Krośnieńsk, Polen, bis 1945: Lahmo, Kreis Guben, Brandenburg
Łomy (Jonkowo), Ortsteil der Landgemeinde Jonkowo, Powiat Olsztyński, Polen, bis 1945: Steinberg, Kreis Allenstein, Ostpreußen